Torellesi – abitanti di Torella dei Lombardi
Torellesi – abitanti di Torella del Sannio
Torellesi – abitanti di Torelli (Mercogliano)
Torellesi – abitanti di Torello (Castel San Giorgio)